Noatun kann Folgendes sein:
 ein Ort in der nordischen Mythologie, siehe Nóatún (Mythologie)
 ein KDE-Media-Player, siehe KDE-Programme
 ein Roman von William Heinesen